— род однодольных растений семейства . Впервые выделен британским ботаником Ричардом Энтони Солсбери в 1807 году.

Род назван в честь персонажа древнегреческой мифологии Корибанта, либо в честь фригийской богини Кибелы.

Систематика 

В состав рода включены 133 вида растений. Типовой вид — Corybas aconitiflorus Salisb..

Распространение, общая характеристика 
Ареал — от тропической и субтропической Азии до островов Тихого океана и Субарктики.

Многолетние геофитные или эпифитные травянистые растения. Корни утрачены. Клубни мясистые, округлые, спаренные. Стебель прямой. Лист одиночный, расположенный у основания растения. Цветки небольшие, бледной расцветки. Плод — коробочка, несёт множество семян с придатками в виде крылышек.

Значение 
Ряд видов Corybas выращиваются в качестве декоративных.

Примечания 

Флора Азии
Флора Океании
Флора Австралии
Орхидные